Lill-Björktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Björktjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Björktjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Se även
Björktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn